Vesuvio: Monte-vulcano
Vesuvio: Vino prodotto nella città metropolitana di Napoli.

Navi 
Vesuvio:corvetta della Marina Borbonica venne incorporata nella Regia Marina
Vesuvio fu un ariete torpediniere costruito a Livorno tra il 1883 e il 1886 ed in servizio dal 1888 fino al 1911.
Vesuvio: incrociatore antiaereo ordinato nel 1938 dalla Thailandia requisito dall'Italia nel 1942 e rinominato Vesuvio, ma la sua costruzione non venne mai ultimata
Vesuvio: nave da trasporto truppe della Marina Militare in servizio tre il 1955 e il 1972
Vesuvio: nave da rifornimento della Marina Militare